Die Saison 2015/16 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft wurde vom 28. November 2015 bis zum 29. Mai 2016 ausgetragen. Wie in der Vorsaison nahmen erneut zwölf Mannschaften teil. Meister wurde der Gambia Ports Authority, während der Titelverteidiger Gamtel FC den vierten Platz belegen konnte. Absteigen mussten Wallidan Banjul und Banjul United.

Tabelle

Weblinks 
 

201516
Fußballsaison 2015/16